Книга путей и стран может означать:
 Книга путей и стран — жанр средневековой арабской географической литературы.
 «Книга путей и стран» — книга мусульманского географа Ибн Хордадбеха (IX век).
 «Книга путей и стран» — книга арабского географа Абу Исхака аль-Истахри (X век).
 «Книга путей и стран» — книга арабского географа и путешественника Ибн Хаукаля (X век).
 «Книга путей и стран» — книга арабского писателя Абу Убайда аль-Бакри (XI век).
 «» — книга арабского историка  (X век).
 «Книга путей и стран» — книга историка и географа из Мусульманской Испании  (X век).
 «» — утерянный 7-томный труд Саманидского визиря Джайхани (X век).
 «Книга путей и стран» — книга поэта и историка Ахмада ибн аль-Хариса аль-Харраза (аль-Хаззаз) (IX век).
 «Книга путей и стран» — книга персидского путешественника, историка и философа  (IX век).